Elba – Németország és Csehország folyója.
Elba – Az Olaszországhoz tartozó Toszkán-szigetek legnagyobbika.
Elba, az USA Alabama állama Coffee megyéjének székhelye
Elba, település az USA Idaho államában
Elba, település az USA Illinois államában
Elba, település az USA Minnesota államában
Elba, település az USA Nebraska államában
Elba, város az USA New York államában
Elba, falu az USA New York államában
Elba, település az USA Ohio államában
Elba, település az USA Wisconsin államában